Gloeomyces är ett släkte av svampar. Gloeomyces ingår i familjen Stereaceae, ordningen Russulales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Gloeomyces